Der Name Potjomkin (russisch Потёмкин, auch als Potemkin transliteriert) bezeichnet:
 Grigori Alexandrowitsch Potjomkin (1739–1791), Fürst von Taurien, Namensgeber der Potemkin'schen Dörfer, siehe unten
 Lew Lwowitsch Potjomkin (1905–1989), sowjetisch-russischer Theater- und Film-Schauspieler
 Pjotr Iwanowitsch Potjomkin († 1700), russischer Wojewode und Diplomat
 Wladimir Petrowitsch Potjomkin (1874–1946), sowjetischer Diplomat

Weitere Bedeutungen:
 der Asteroid des Hauptgürtels (6954) Potemkin
 das Kriegsschiff Knjas Potjomkin Tawritscheski der russischen Schwarzmeerflotte, das 1905 Schauplatz einer Meuterei wurde
 den Kinofilm Panzerkreuzer Potemkin, der die Ereignisse dieser Meuterei zur Grundlage hat
 Battleship Potemkin, Filmmusik der Pet Shop Boys aus dem Jahr 2005

Siehe auch:
 Potemkinsches Dorf
 Potemkinsche Treppe